Kanae Hisami e Kotomi Takahata erano le detentrici del titolo ma Hisami ha deciso di non partecipare a questa edizione del torneo. Takahata ha fatto coppia con Jessy Rompies perdendo al primo turno da Ankita Raina e Emily Webley-Smith.

In finale Natela Dzalamidze e Veronika Kudermetova hanno sconfitto Chang Kai-chen e Chuang Chia-jung col punteggio di 4-6, 6-3, [10-5].

Teste di serie 

  Chan Hao-ching /  Chan Yung-jan (semifinale)
  Eri Hozumi /  Miyu Katō (primo turno)

  Naomi Broady /  İpek Soylu (semifinale)
  Jessica Moore /  Varatchaya Wongteanchai (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

OEC Taipei WTA Challenger 2016